Третья англо-майсурская война (1790—1792) — третья из серии войн между Британской Ост-Индской компанией и княжеством Майсур.

Предыстория 
Типу Султан посчитал, что неудачный для Майсура итог второй англо-майсурской войны (завершившейся возвращением к довоенному положению) был вызван поведением французских союзников, смахивавшим на предательство. Поэтому для новой войны с англичанами он решил заручиться более прочной поддержкой, проведя переговоры непосредственно с монархами. В 1785 году посольство Типу Султана прибыло в Стамбул, чтобы предупредить исламский мир по поводу британских планов в Индии, оказать воздействие на политические и коммерческие союзы и добиться от султана Османской империи признания Типу в качестве законного исламского владыки. Впоследствии посольство должно было выполнить такую же миссию в Париже, но задержалось в Месопотамии, и вместо него в 1787 году было послано другое посольство, непосредственно во Францию.

Предоставленное французами судно, пришедшее под флагом Майсура, бросило якорь в Тулоне в июне 1788 года, откуда посольство отправилось по суше в Париж. 10 августа посланников с большой торжественностью принял Людовик XVI. Внутренний кризис во Франции, вскоре приведший к революции, не позволил ей оказать Майсуру политической или военной поддержки, однако менее значительная просьба Типу о «семенах цветов и растений всевозможных видов, и техниках, рабочих и врачах» была принята во внимание, и когда посольство отправилось в конце года домой, его сопровождало большое количество французских специалистов: оружейники, кузнецы, гончары, стекольщики, часовщики и т. п.

Усилия по модернизации страны, предпринятые Типу Султаном, дали свои плоды. Фабрики по производству снаряжения в Беднуре делали 20 тысяч мушкетов и пушек ежегодно, а майсурская кавалерия считалась (наряду с маратхской) самой эффективной в Индии.

В 1789 году Типу Султан отправил войска для подавления восстания на Малабарском побережье. Многие восставшие бежали в княжество Траванкор — старый соперник Майсура. Британский генерал-губернатор в Индии Чарльз Корнуоллис заявил, что нападение на Траванкор будет рассматриваться как объявление войны Великобритании, но Типу Султан проигнорировал его угрозы.

Ход войны

Начало войны 
29 декабря 1789 года войска Типу Султана в количестве 14 тысяч человек атаковали траванкорскую линию укреплений «Недумкотта», однако, попав в узкой теснине под фланговый огонь небольшой группы траванкорских солдат, в панике бежали. Пока Типу Султан перегруппировывал войска, губернатор Мадрасского президентства Джон Холланд к неудовольствию генерал-губернатора Корнуоллиса вместо того, чтобы мобилизовать войска, затеял с Типу Султаном переговоры. Корнуоллис уже собирался отправиться в Мадрас и принять командование на себя, когда пришла информация о прибытии генерала Медоуза. Заняв место Холланда, Медоуз стал собирать войска в Тричинополи и принялся за планирование операций против Типу Султана.

Удар Медоуза 
Медоуз решил атаковать Майсур с двух направлений: основной удар должен был нанесён по округу Коимбатур, а отвлекающий — непосредственно по Майсуру с северо-востока. Однако приготовления затянулись, и Медоуз начал наступление лишь в конце мая, когда Типу Султан уже прорвал линию «Недумкотта». Британские войска, размещавшиеся в Траванкоре по договору между раджой и Ост-Индской компанией, были слишком слабы, чтобы противостоять майсурцам, и отступили в крепость Аякотта, но угроза мадрасского наступления привела к тому, что Типу Султан оставил Траванкор, оттянув свои войска на территорию собственно Майсура. В результате Медоуз в июле занял Коимбатур практически без сопротивления, но ему пришлось разделить силы, чтобы поставить территорию под контроль.

Контратака Типу Султана 

2 сентября Типу Султан покинул Серингпатам во главе 40-тысячной армии, и 9 сентября подошёл к Сатхямангаламу. Британский гарнизон в количестве 2800 человек под командованием капитана Джона Флойда до 13 сентября выдерживал майсурские атаки, а затем под покровом ночи отступил, переправившись через Бхавани и отправившись на соединение с основными силами Медоуза. Задержанный начавшимся сезоном дождей, Типу Султан отправил на преследование 15 тысяч кавалерии. Захватив британский обоз, майсурская кавалерия продолжила преследование гарнизона, который был вынужден встать лагерем и отбиваться до тех пор, пока не подошли посланные Медоузом деблокирующие силы.

Атакуя линии снабжения Медоуза и прикрывшись от него завесой, Типу Султан ввёл британцев в заблуждение, а сам с основными силами отправился на север, где 9-тысячный британский отряд из Бенгалии под командованием полковника Максвелла укрепился в Каверипаттинаме. Будучи не в состоянии преодолеть британские укрепления, Типу Султан 14 ноября вернулся на юг. 17 ноября Медоуз и Максвелл соединились и перешли к преследованию Типу Султана, который двинулся к Тричинополи. Разграбив город до подхода Медоуза, Типу Султан двинулся на юг сквозь Карнатик, грабя по пути городки и деревни, и достиг французского сеттльмента в Пондишери. Он попытался побудить французов к совместной борьбе против британцев, но французам было не до этого в связи с начинающейся революцией. Тем временем Медоуз вернулся в Мадрас, где вернул командование армией Корнуоллису.

Действия британских союзников 
Пока Типу Султан воевал с Медоузом, к войне подключились британские союзники. Летом 1790 года на Майсур двинулась 30-тысячная армия маратхов под командованием Пурсерама Бхоу вместе с британским отрядом из Бомбея. Первые несколько майсурских фортов с небольшими гарнизонами сдались перед лицом столь больших сил, но в сентябре маратхи достигли форта Дхарвад, который задержал их продвижение на 29 недель, сдавшись лишь 3 апреля 1791 года. После этого армия продолжила продвижение, достигнув в начале мая реки Тунгабхадра.

Вторая маратхская армия из 25 тысяч кавалеристов и 5 тысяч пехотинцев под командованием Хурри Пунта вместе с отрядом Мадрасской армии выдвинулась из Пуны в январе 1791 года, и продвинулась до Карнулу не встречая особого сопротивления. Там Пунт вступил в переговоры с низамом Хайдарабада, который боялся пересечь границу Майсура, опасаясь, что Типу Султан со своей огромной армией разгромит его до соединения с союзниками. Получив информацию, что Корнуоллис взял Бангалор и движется на майсурскую столицу Серингпатам, Пунт выдвинулся из Карнулу и 28 мая соединился с Корнуоллисом.

Армия низама, возглавляемая Махабат Джунгом, подошла к Коппалу и осадила его в конце октября 1790 года. Плохое качество пушек привело к затяжной осаде, которая завершилась лишь в апреле 1791 года.

Параллельно с действиями в глубине континента, британские войска установили контроль над Малабарским побережьем, взяв в декабре 1790 года Каликут и Кэннанор.

Первое наступление на Серингпатам 

Первой целью Корнуоллиса было создание базы в Бангалоре. Он надеялся, что это побудит союзников к более активным действиям; кроме того, опасаясь, что Типу Султан прибегнет к тактике «выжженной земли», Корнуоллис создал значительные запасы продовольствия, а для перевозки припасов было собрано большое количество слонов.

29 января 1791 года Корнуоллис собрал британскую армию в Веллуру, и неделю спустя двинулся на запад, словно собираясь пройти через проходы в Восточных Гхатах. Это вынудило Типу Султана покинуть Пондишерри и поспешить в Бангалор, где находился его гарем. Хотя Типу Султан и прикрыл некоторые проходы в Восточных Гхатах, Корнуоллис через некоторое время резко повернул на север, и 21 февраля преодолел горы через проход Мугли без какого-либо противодействия. После этого он продолжал движение, опять же не встречая сопротивления, и 5 марта подошёл к воротам Бангалора. Типу Султан укрепил город и снабдил гарнизон припасами, но основную армию оставил в поле. После шестинедельной осады, во время которой британцам приходилось постоянно отбивать деблокирующие удары майсурской армии, город пал.

Взяв Бангалор, Корнуоллис двинулся на север, чтобы встретить караван с припасами и армию низама Хайдарабада. Встреча с хайдарабадской армией произошла 12 апреля в 130 км к северу от Бангалора. После этого Корнуоллис повернул назад, и обнаружил, что армия низама практически бесполезна: он рассчитывал, что туземная кавалерия поможет ему ликвидировать преимущество Типу Султана в этом роде войск, но хайдарабадские всадники вместо разведки и фуражировки предпочитали заниматься грабежом и потреблением армейских припасов.

Перед тем, как двинуться на Серингпатам, британцы провели ряд операций в окрестностях Бангалора. Поиски брода через реку Кавери привели 15 мая к сражению у деревни Аракере, в котором Корнуоллис, обойдя Типу Султана с фланга, вынудил того отступить к стенам Серингпатама. Так как об армии маратхов не было никаких сведений, Аберкромби с малабарского побережья также не мог прийти на помощь со своими войсками, а его собственная армия была на грани голода, Корнуоллис принял трудное решение и, уничтожив осадный парк, 22 мая отступил к Бангалору. Так как Типу Султан успешно перехватывал вражеских гонцов, Корнуоллис не знал истинного местоположения маратхов, которые прибыли к Серингпатаму всего через три дня после его ухода.

После отступления Корнуоллиса двухтысячная майсурская армия 11 июня осадила Коимбатур. Командовавший гарнизоном лейтенант Чалмерс проигнорировал приказ Корнуоллиса отступить в случае нападения превосходящих сил, и решил сражаться, хотя под его началом находилось лишь 300 человек. Он сдался лишь 6 ноября, после того, как к майсурцам прибыло подкрепление в 8 тысяч человек. В нарушение условий капитуляции Чалмерс и его люди были брошены в тюрьму.

Второе наступление на Серингпатам 
После отступления британцев к Бангалору две маратхские армии отделились от основных сил, чтобы захватить северные районы Майсура, отторгнутые у маратхов в предыдущую войну, и больше совместно с Корнуоллисом не действовали. Сам Корнуоллис остаток 1791 года посвятил обеспечению линии снабжения, идущей из Мадраса, осадив в ноябре Нундидроог, а в декабре — Савендроог. Также он занялся обеспечением снабжения своих войск, выплатой денег своим и союзным войскам, и начал посылать разведчиков к Типу Султану, собирая информацию о силе его армии. Корнуоллису пришлось подкупить командующих маратхскими войсками, чтобы они не ушли домой, а хайдарабадские войска были скорее обузой, чем помощниками.

25 января 1792 года Корнуоллис двинулся на Серингпатам от Савендроога, а Аберкромби начал наступление с Малабарского побережья. Чтобы обезопасить идущую из Бангалора линию снабжения от атак Типу Султана, Корнуоллису пришлось выстроить цепь опорных пунктов. Когда 5 февраля армия подошла к Серингпатаму, войска Типу Султана обстреляли её ракетами. Корнуоллис ответил ночной атакой, и когда майсурские войска были вынуждены отступить за городские стены — началась осада. 

12 февраля прибыл Аберкромби с Бомбейской армией, и кольцо начало сжиматься. 
23 февраля Типу Султан предложил начать мирные переговоры.

Итоги и последствия 

По мирному договору Майсур потерял почти половину территории: маратхам и Хайдарабаду были возвращены ранее отторгнутые у них территории, англичане получили Малабар и Кург на западе, а также земли, населённые тамилами, телугу и каннара в центре и на востоке Южной Индии. Типу Султан обязался выплатить 33 миллиона рупий контрибуции, а до полной выплаты контрибуции отправить в Мадрас в качестве заложников двух своих малолетних сыновей.

Примечания

Источники 
 «История Востока» (в 6 т.). Т. IV кн. 1 «Восток в новое время (конец XVIII — начало XX в.)» — Москва: издательская фирма «Восточная литература» РАН, 2004. ISBN 5-02-018102-1.
 Джон Кей. «История Индии» — Москва: ООО «Издательство АСТ», 2011. ISBN 978-5-17-070521-4.

Англо-майсурские войны
Конфликты 1790 года
Конфликты 1791 года
Конфликты 1792 года